Cueca
Cueca (dança)
As Aventuras do Capitão Cueca

Veja também
Cuecão
Calcinha
Sunga
Tanga